Die AAPT Championships 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 10. Januar 2000 in Adelaide stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die Qatar Open in Doha und die Gold Flake Open in Chennai statt, die wie das Turnier in Adelaide zur  International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schwede Thomas Enqvist, der in diesem Jahr im Finale an Lokalmatador Lleyton Hewitt scheiterte. Dies war Hewitts dritter Erfolg auf der Tour und schon sein zweiter bei dem Turnier in Adelaide.
Im Doppel siegte die ebenfalls australische Paarung Mark Woodforde und Todd Woodbridge, die damit die Nachfolge von Gustavo Kuerten und Nicolás Lapentti antraten. Für beide war es der 60. Titel, wovon sie die meisten zusammen feierten. Auch in dieser Konkurrenz stand Lleyton Hewitt mit Sandon Stolle an seiner Seite im Finale.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

Tennisturnier 2000
Tennisturnier in Adelaide